Le patronyme néerlandais Dedecker ou De Decker renvoie vers une profession : le couvreur (du nl:dekker).

Personnalités 

 Bertrand Deckers (1985-), journaliste et écrivain belge ;
 Charles Deckers (1924-1994), missionnaire belge, martyr, bienheureux ;
 Chris Deckers (1969-), coureur cycliste belge ;
 Eugene Deckers (1913-1977), acteur belge ;
 Jeanne-Paule Marie Deckers (1933-1985), religieuse et chanteuse belge.

Variantes 
le -kk- peut devenir -ck- dans le sud des Pays-Bas
le -kk- peut devenir -ckk-
l'article de peut être décliné comme den ou être omis
Un suffixe génitif -s peut être accolé
Un suffixe -e peut être accolé

Des dérivés existent :
francisé : De Deckère
déformé : De Deker, De Deckel, De Dacker

Patronyme néerlandais